Al Hilal Benghazi S.C. est un club de football libyen.
Al Hilal Omdurman est un club de football soudanais.
Al Hilal Port-Soudan est un club de football soudanais.
Al Hilal Riyad est un club de football saoudien.
Al Hilal Hudaydah est un club de football yéménite.
Al Hilal de Tanger est un ancien club de football marocain.
Al Hilal sports de Tunis est un club omnisports tunisien.
Riwayate Al Hilal est une série de publications de romans de l'écrivain libanais Georgy Zeidan.
Al Hilal Group est la société de communication et de marketing basée au Bahreïn et éditrice du Gulf Daily News.

Homonymie de clubs sportifs